Cornett ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Cornett (* 1960), deutscher Spieleautor
 Matt Cornett (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Samantha Cornett (* 1991), kanadische Squashspielerin

Siehe auch:
 Cornet Island, Insel in der Gruppe der Biscoe-Inseln, Antarktis
 The Cornet, Berg auf Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Cornet
 Kornett